«Челси» — английский футбольный клуб из Фулема, Лондон, выступающий в Премьер-лиге. Клуб был основан в 1905 году, и сразу же был принят в состав Футбольной лиги, где выступал до 1992 года, когда клубы Первого дивизиона основали Премьер-лигу.

Ниже приведена статистика встреч «Челси» со всеми клубами в рамках чемпионатов. Самым частым соперником «Челси» в лиге является лондонский клуб «Арсенал», против которого уже было сыграно 158 матчей в рамках чемпионата. Наибольшее количество поражений в лиге «Челси» потерпел от «Ливерпуля» — 65. Наибольшее количество побед в лиге «Челси» одержал над «Сандерлендом» — 59. Наибольшее количество ничейных результатов в лиге у «Челси» зафиксировано во встречах с «Эвертоном» — 48.

Пояснения к таблице 
 В таблице учтены результаты матчей, сыгранных в Первом, Втором дивизионах Футбольной лиги (1905—1992) и Премьер-лиге (с 1992 года). Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, считаются неофициальными и в статистику не включены. Кроме того, в статистику не включены матчи отменённого сезона 1939/40.

Все матчи «Челси» в лиге

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика всех матчей «Челси» в чемпионатах на сайте Bounder.friardale.co.uk 

Чемпионат
Челси